Nassaukade (Amsterdam)
Nassaukade (Rotterdam)